Pistolet dowolny, 50 m to jedna w sześciu konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w 1960 w Rzymie. Wystartowało 67 zawodników z 40 krajów.

Rozegrano dwie rundy: kwalifikacyjną i finałową.

Rekordy

Wyniki

Runda kwalifikacyjna 
Runda kwalifikacyjna odbyła się 5 września. Każdy ze strzelców oddawał 40 strzałów w czterech seriach. Zawodnicy startowali w dwóch grupach. Do finału kwalifikowało się po 27 strzelców z najlepszymi wynikami z każdej grupy.

Grupa 1

Grupa 2

Runda finałowa 
Runda finałowa odbyła się 6 września. Każdy ze strzelców oddawał 60 strzałów w sześciu seriach. O kolejności na 2. i 3. miejscu rozstrzygnęła dogrywka.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1960